Ле-Сегю́р, Ле-Сеґюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 22 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 145 осіб у працездатному віці (15-64 років) 104 були активні, 41 — неактивна (показник активності 71,7%, у 1999 році було 67,4%). З 104 активних працювало 89 осіб (47 чоловіків та 42 жінки), безробітних було 15 (5 чоловіків та 10 жінок). Серед 41 неактивної 9 осіб було учнями чи студентами, 18 — пенсіонерами, 14 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 112 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 247,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Сегюр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Сегюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн